Thau ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Thau (1898–1983), US-amerikanischer Filmmanager
 Eveline Goodman-Thau (* 1934), österreichische Judaistin
 Helene Thau (1844–1934), deutsche Lehrerin und Schulleiterin

 Marty Thau († 2014), US-amerikanischer Musikproduzent
 Tạ Thu Thâu (1906–1945), vietnamesischer Revolutionär
 Valentin Thau (1531–1575), deutscher Mathematiker

Thau steht für:

 Étang de Thau, Lagunensee in Südfrankreich

Siehe auch: 
 Tau
 Thao
 Thaue, deutsches Flächenmaß